Mistrzostwa Świata w Curlingu Kobiet 2018 rozegrano między 17 a 25 marca 2018 w kanadyjskim North Bay w North Bay Memorial Gardens.

Tytuł mistrzyń świata obroniły Kanadyjki (Jennifer Jones). W finale zespół kanadyjski pokonał wynikiem 7:6 Szwedki (Anna Hasselborg). Na trzecim stopniu podium turnieju w Pekinie stanęły Rosjanki (Wiktoria Mojseewa), które w małym finale pokonały 6:5 Amerykanki (Jamie Sinclair).

Kwalifikacje 
 Gospodarz
 
 Jeden zespół ze strefy Ameryki
 
 Trzy zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2017
 
 
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2017

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
17 marca 2018; 14:00

Sesja 2. 
17 marca 2018; 19:00

Sesja 3. 
18 marca 2018; 9:00

Sesja 4. 
18 marca 2018; 14:00

Sesja 5. 
18 marca 2018; 19:00

Sesja 6. 
19 marca 2018; 9:00

Sesja 7. 
19 marca 2018; 14:00

Sesja 8. 
19 marca 2018; 19:00

Sesja 9. 
20 marca 2018; 9:00

Sesja 10. 
20 marca 2018; 14:00

Sesja 11. 
21 marca 2018; 19:00

Sesja 12. 
21 marca 2018; 9:00

Sesja 13. 
21 marca 2018; 14:00

Sesja 14. 
21 marca 2018; 19:00

Sesja 15. 
22 marca 2018; 9:00

Sesja 16. 
22 marca 2018; 14:00

Sesja 17. 
22 marca 2018; 19:00

Sesja 18. 
23 marca 2018; 9:00

Sesja 19. 
23 marca 2018; 14:00

Sesja 20. 
23 marca 2018; 19:00

Play-off

Play-off kwalifikacje 
24 marca 2018; 9:00

PółfinałY 
24 marca 2018; 14:00

24 marca 2018; 19:00

Mały finał 
25 marca 2018; 10:00

Finał 
25 marca 2018; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2018
2018 w curlingu
2018 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Ontario